Kühlschiff bezeichnet

 ein Frachtschiff für den Transport von Kühlgut, siehe Kühlschiff (Schiffstyp)
 ein Gerät aus der Brauereitechnologie, siehe Kühlschiff (Brauerei)

Siehe auch: